Pasch steht für:

 Pasch (Spiel), ein Würfelwurf im Spiel
 Pasch (Band), deutsche Blues-Rock-Band
 PASCH, eine Initiative der deutschen Regierung zu Partnerschulen im Ausland, siehe Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“

Pasch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert R. Pasch (1934–2022), deutscher Schauspieler, Regisseur, Schauspieldirektor, Hörspielsprecher und Bühnenautor
 Clemens Pasch (1910–1985), deutscher Bildhauer und Maler
 Georg Pasch (auch: Paschius; 1661–1707), deutscher Ethnologe, Logiker und evangelischer Theologe
 Gerd Pasch (* 1951), deutscher medientechnischer Pädagoge und leitender Hörfunkredakteur
 Gustaf Erik Pasch (1788–1862), schwedischer Erfinder des Sicherheitszündholzes
 Johan Pasch (1706–1769), schwedischer Maler
 Lorenz Pasch der Ältere (1702–1766), schwedischer Maler
 Lorenz Pasch der Jüngere (1733–1805), schwedischer Maler
 Ludwig Pasch (1919–2015), österreichischer Kulturbotschafter
 Moritz Pasch (1843–1930), deutscher Mathematiker
 Reginald Pasch (1883–1965; gebürtig Reinhold Pasch), deutscher Schauspieler
 Thomas Pasch († 2015), Schweizer Mediziner
 Ulrika Pasch (1735–1796), schwedische Malerin

Siehe auch:
 Axiom von Pasch
 Paasch
 Pasche
 Paschen